Бу́рман () — фамилия. Известные носители:

 Бурман, Александр Владимирович (1872—1941) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Бурман, Алла Дмитриевна (род. 1940) — советский российский востоковед, литературовед, бирманист, специалист по бирманской драматургии и театру.
 Бурман, Аннели (род. 1963) — шведская кёрлингистка.
 Бурман, Василий фон (1891—1959) — католический иеродиакон ордена Святого Бенедикта византийского обряда.
 Бурман, Вольдемар Георгиевич (Владимир Егорович; 1832—1909) — русский военный деятель, инженер-генерал, автор литературы по фортификации.
 Бурман, Георгий Владимирович (1865—1922) — русский генерал, создатель противовоздушной обороны Петрограда.
 Бурман, Давид Семёнович (род. 1961) — русский театральный режиссёр и продюсер, президент международного фестиваля КУКАRТ.
 Бурман, Даниэль (род. 1973) — аргентинский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Бурман, Елена Ивановна (в замужестве Молоховец; 1831—1918) — классик русской кулинарной литературы.
 Бурман, Йенс (род. 1994) — шведский лыжник.
 Бурман, Йоханнес (1706—1779) — голландский биолог, врач.
 Бурман, Карл Карлович (старший) (1882—1965) — эстонский советский архитектор, художник-график.
 Бурман, Маркус (род. 1994) — шведский футболист.
 Бурман, Николас (1734—1793) — голландский ботаник.
 Бурман, Патрик (род. 1968) — шведский кёрлингист.
 Бурман, Семён Меерович (1908—1976) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бурман, Тор (род. 1921) — шведский конник.
 Бурман, Эйми (род. 1973) — американский тренер по гимнастике.
 Бурман, Эммануил Аронович (1919—1986) — советский метеоролог.
 Бурман, Эрик (1897—1985) — шведский футболист, хоккеист с мячом и с шайбой.

См. также 
 Бюрман, Елмер
 Бурмен

Примечания